Pierrot Lunaire – composizione di Arnold Schönberg
 Pierrot Lunaire – gruppo musicale italiano
 Pierrot Lunaire – album del 1974 dell'omonimo gruppo musicale
 Pierrot Lunaire – film del 2014 diretto da Bruce LaBruce